Gerritsen est un nom de famille d'origines néerlandaises notamment porté par :

Patronyme
 Annette Gerritsen (née en 1985), patineuse néerlandaise ;
 Don Gerritsen (né en 1984), écologiste néerlandais ;
 Esther Gerritsen (1972-), femme de lettres néerlandaise ;
 Hendrika Gerritsen (1921-1990), Juste parmi les nations néerlandaise ;
 Patrick Gerritsen (né en 1987), footballeur néerlandais ;
 Rian Gerritsen (née en 1971), actrice néeerlandaise
 Rinus Gerritsen (né en 1946), musicien néerlandais ;
 Tess Gerritsen (née en 1953), écrivain américaine.

Voir aussi

Homonymie de patronyme